Сезон 1997-98 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 5-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге поспіль стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Яблонець взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як переможець Кубку Чехії з футболу 1997—1998.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

1997-1998
Чехія
Чехія